Счёт по Крепелину — метод патопсихологического исследования. Используется для качественной и количественной оценки работоспособности, упражняемости и утомляемости. Метод применяется в клинической, школьной и профессиональной психодиагностике, начиная с подросткового возраста. Предложен немецким психиатром Эмилем Крепелином в 1895 году. Первоначально методика представляла собой таблицу, в большой столбец которой записывался длинный ряд однозначных чисел, которые нужно было сложить в уме. В модификации  методика заключается в исследовании способности испытуемого с максимальной скоростью и точностью складывать в уме пары однозначных чисел за 8 тридцатисекундных отрезков. В модификации Н. И. Курочкина добавлена операция вычитания, таким образом появляется возможность измерять переключение внимания между арифметическими операциями. Длительность эксперимента можно менять от 3 до 10 минут в зависимости от возраста испытуемого и целей исследования. Оценка результатов опыта проводится по скорости его выполнения и числу ошибок за исследуемые промежутки времени и весь эксперимент. Можно также уточнить реакцию на монотонность работы, степень усталости и степень волевого усилия. О степени утомляемости и упражняемости внимания можно судить при сравнении скорости выполнения задания за второй и последний интервал. Также анализ исследования можно проводить путём количественного сравнения результатов испытуемого со средними в группе и качественно, определяя их индивидуальные особенности. Определённые особенности выполнения данной методики присутствуют у больных невротическими расстройствами, органическими поражениями мозга и шизофренией.

Пример тестового материала

См. также 
 Таблица Шульте

Примечания

Литература 
 .

Психодиагностические методики